

Origine

Prénom 
Prénom épicène (majoritairement féminin), porté surtout dans les pays anglophones, notamment aux États-Unis.

Patronymes 

 Alice Joyce (1890-1955), actrice américaine ;
 Archibald Joyce (1873-1963), compositeur et chef d'orchestre anglais ;
 Barbara Joyce (19??-), actrice américaine ;
 
 Colin Joyce (1994-), coureur cycliste américain ;
 David Joyce (1957-), homme politique américain ;
 Dominic Joyce (1968-), mathématicien britannique ;
 Ed Joyce (né en 1978), joueur de cricket irlandais ;
 Eileen Joyce (1908-1991), pianiste australienne ;
 Elaine Joyce (1945-), actrice américaine de théâtre et de télévision ;
 Ernest Joyce (~1875-1940), marin et explorateur britannique ;
 George Joyce (1618-1670?), officier de l'Armée parlementaire pendant la Première Révolution anglaise ;
 Graham Joyce (1954-2014), écrivain britannique, auteur de fantastique et de fantasy ;
 James Joyce (1882-1941), romancier et poète irlandais ;
 Jasmine Joyce (1995-), joueuse galloise de rugby ;
 Jim Joyce (1955-), arbitre américain de baseball ;
 Kara Lynn Joyce (1985-), nageuse américaine ;
 Keefer Joyce (1994-), bobeur canadien ;
 Kevin Joyce (1951-), joueur américain de basket-ball ;
 Mary Gertrude Joyce (1884-1964), religieuse et musicienne irlandaise ;
 Matt Joyce (1984-), joueur américain de baseball ;
 Michael Joyce (1973), joueur américain de tennis ;
 , écrivain américain (hypertexte) ;
 Myles Joyce (1842-1882), injustement condamné à mort et officiellement gracié en  ;
 Natalie Joyce (1902-1992), actrice de cinéma américaine ;
 Patrick Weston Joyce (1827-1914), historien, écrivain et collecteur irlandais ;
 Rachel Joyce (écrivain), (1962-) écrivain britannique ;
 Rachel Joyce (triathlon) (1978-), triathlète professionnelle anglaise ;
 Rebecca Joyce (1970-), rameuse en aviron australienne ;
 Richard Joyce (1966-), philosophe britannique ;
 Robert Dwyer Joyce (1830-1883), frère cadet de Patrick Weston Joyce, est un médecin, poète et collecteur de musique irlandaise ;
 Stanislaus Joyce (1884-1955), professeur et écrivain irlandais, frère de James Joyce ;
 William Joyce (1906-1946), journaliste fasciste américain ;
 William Joyce (écrivain) (1957- ), écrivain américain de livres pour enfants.

Nom d'artiste 
 Monique Joyce (1912-19..), chanteuse et actrice française ;
 Joyce (1948-), chanteuse et musicienne brésilienne.

Toponyme 

  en Irlande.
 Joyce (Louisiane)

Références

Autre 
 

Prénom épicène
Prénom américain